Jméno či příjmení Gedeon nosí více významných osobností:

 Gedeón – starozákonní soudce
 Elmer Gedeon (1917–1944) – americký basketbalista a překážkář
 Patrik Gedeon (* 1975) – český fotbalový záložník
 Saša Gedeon (* 1970) – český filmový režisér a scenárista